Алегрети:

 Алегрети — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегри
 Алегрети — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул
 Алегрети-ду-Пиауи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.